Sandy Creek (engl. für „sandiger Bach“) ist der Name folgender Gewässer:

in Australien:
 Sandy Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Barcoo River) in Queensland
 Sandy Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Western Australia
 Sandy Creek (Avoca River), zwei Nebenflüsse des Avoca River (Murray River) in Victoria
 Sandy Creek (Baines River), Nebenfluss des Baines River im Northern Territory
 Sandy Creek (Barcoo River), zwei Nebenflüsse des Barcoo River in Queensland
 Sandy Creek (Basalt River), Nebenfluss des Basalt River in Queensland
 Sandy Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Sandy Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Sandy Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Sandy Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland
 Sandy Creek (Cooper Creek), Nebenfluss des Cooper Creek in Queensland
 Sandy Creek (Darr River), zwei Nebenflüsse des Darr River in Queensland
 Sandy Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Sandy Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Sandy Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Sandy Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (King Sound) in Western Australia
 Sandy Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Sandy Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Sandy Creek (Gregory River), zwei Nebenflüsse des Gregory River (Nicholson River) im Northern Territory
 Sandy Creek (Hann River), Nebenfluss des Hann River (North Kennedy River) in Queensland
 Sandy Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory
 Sandy Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland
 Sandy Creek (Kirk River), Nebenfluss des Kirk River in Queensland
 Sandy Creek (Little Bowen River), Nebenfluss des Little Bowen River in Queensland
 Sandy Creek (Little Laura River), Nebenfluss des Little Laura River in Queensland
 Sandy Creek (Mary River), Nebenfluss des Mary River (Margaret River) in Western Australia
 Sandy Creek (Mulligan River), Nebenfluss des Mulligan River in Queensland
 Sandy Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland
 Sandy Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia
 Sandy Creek (Palmer River), Nebenfluss des Palmer River (Mitchell River) in Queensland
 Sandy Creek (Roper River), Nebenfluss des Roper River im Northern Territory
 Sandy Creek (Saxby River), Nebenfluss des Saxby River in Queensland
 Sandy Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland
 Sandy Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory
 Sandy Creek (Western River), zwei Nebenflüsse des Western River in Queensland
 Sandy Creek (Williams River), Nebenfluss des Williams River (Gilliat River) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Creek (Allegheny River), Nebenfluss des Allegheny River in Pennsylvania
 Sandy Creek (Eriesee), Zufluss zum Eriesee in Michigan
 Sandy Creek (Ohio River), Nebenfluss des Ohio River in West Virginia
 Sandy Creek (Tuscarawas River), Nebenfluss des Tuscarawas River in Ohio

Sandy Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Creek (Maine)
 Sandy Creek (New York)
 Sandy Creek (North Carolina)
 Sandy Creek (Pennsylvania)
 Sandy Creek (Texas)

Siehe auch:
 Sandy Creek Township